Heart Break – album dei New Edition del 1988
Heart Break – album dei Lady Antebellum del 2017